Anders je lahko:

Priimek:
 Allison Anders (* 1954), ameriška režiserka
 Andrea Anders (* 1975), ameriška igralka
 Günther Anders (1902–1992), nemški filozof judovskega rodu
 Günther Anders (1908-1977), nemški kamerman
 Hendrik Anders (1657-1714), nemško-nizozemski skladatelj
 Merry Anders (* 1932), ameriška igralka
 William Anders (* 1933), ameriški letalec in astronavt
 Władysław Anders (1892–1970), poljski general, politik in vojaški zgodovinar

Osebno ime

Glej tudi 
 seznam priimkov (A)
 priimek  Andersen
 priimek Anderson